Iłownica bezeichnet geographische Objekte in Polen:
 Iłownica (Liniewo), ein Dorf der Gmina Liniewo in der Woiwodschaft Pommern
 Iłownica (Jasienica) (dt. Illownitz), ein Dorf der Gmina Jasienica in der Woiwodschaft Schlesien

 Iłownica (Weichsel) (dt. Ihlownitz), ein Zufluss der Weichsel in der Woiwodschaft Schlesien